El nombre griego Teeteto puede referirse a:

 Teeteto (c. 417 a. C. - 369 a. C.), matemático de la Antigua Grecia; 
 Teeteto, diálogo de Platón entre el filósofo Sócrates y Teeteto; o
 Theaetetus, cráter de impacto en la Luna nombrado en latín en honor de Teeteto.